Argó, a bűnözők által használt szakmai szleng, tolvajnyelv
 Argó hajó a görög mitológiában
Filmek
 Argo (2004), Árpa Attila filmje
 Az Argo-akció (2012), Ben Affleck filmje